El Ferrocarril Coatzacoalcos-Palenque, es un ferrocarril, propiedad del gobierno mexicano, que conecta con Coatzacoalcos, Veracruz, y Palenque, Chiapas. Estuvo arrendado a la empresa Ferrocarril Chiapas Mayab.

Líneas

Línea principal 
El Ferrocarril Coatzacoalcos-Palenque, se unirá desde Coatzacoalcos con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y desde Palenque con el Tren Maya.

Ramal 
Se espera que se construya el ramal Roberto Ayala-Dos Bocas.

El ramal comenzaría en la actual estación Ingeniero Roberto Ayala, en Chontalpa, cerca de la frontera con el estado de Chiapas, y se extendería al noreste hasta el puerto de Dos Bocas, donde se conectaría con la Refinería Olmeca. Atravesará cinco municipios: Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco y Paraíso.

Estaciones 
Tentativamente, el Tren tendría las siguientes estaciones:

Referencias

Véase también 

 Ferrocarril en México
 Ferrocarril Chihuahua al Pacífico
 Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
 Tren Maya

Ferrocarril en México
Transporte de México
Ferrocarriles metropolitanos de México
Proyecciones urbanas de México
Presidencia de Andrés Manuel López Obrador